Э́ндрик Фели́пе Море́йра де Со́уза (; род. 21 июля 2006 года в Бразилиа, Бразилия), или же просто Эндрик () — бразильский футболист, нападающий клуба «Палмейрас» Считается одним из самых талантливых молодых футболистов мира.

Ранние годы 
Эндрик начал заниматься футболом уже в 4 года. Его отец публиковал голы сына на YouTube и надеялся на приглашение из бразильской академии. Эндрик очень хотел стать футболистом, чтобы помочь своей семье, так как его отец был безработным.

Клубная карьера 
Эндрик присоединился к академии «Палмейрас» в возрасте 11 лет. За 5 лет пребывания в молодёжных командах клуба он сыграл 169 матчей и забил 165 голов. В 2022 году он участвовал в юношеском кубке Сан-Паулу. За турнир Эндрик забил 7 голов в 7 матчах и был признан лучшим игроком турнира. После турнира Эндрик приобрёл популярность, а также интерес грандов европейского футбола.

21 июля 2022 года, когда Эндрику исполнилось 16 лет, он официально подписал контракт с «Палмейрас» до 2025 года. 30 июля 2022 года Эндрик был зарегистрирован для участия в Кубке Либертадорес. 6 августа Эндрик, восстановившись от небольшого повреждения, начал тренироваться с основной командой «Палмейрас», после того как был зарегистрирован клубом как игрок.

6 октября 2022 года Эндрик дебютировал за основную команду «Палмейрас» в матче против клуба «Коритиба». Через 20 дней, 26 октября, в матче против «Атлетико Паранаэнсе» он вышел на замену после 1 тайма и забил первые два гола в своей профессиональной карьере. Он также стал самым молодым автором забитого мяча в истории «Палмейрас».

15 декабря 2022 года «Реал Мадрид» объявил о подписании с Эндриком контракта до 2027 года с опцией продления до 2030 года, который начнёт действовать с июля 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Сумма трансфера составила 35 млн евро с учётом предусмотренных в будущем бонусов в размере ещё 25 млн.

Стиль игры 
Нападающий-левша с хорошим ударом, Эндрика сравнивают с легендарными бразильскими форвардами Роналдо и Ромарио. Его кумиром является Криштиану Роналду.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Палмейрас»